Hundstrupsteht für:

 Stefan Hundstrup (* 1986), einen dänischen Handballspieler
 Hundstrup Sogn, eine Kirchspielsgemeinde in der Svendborg Kommune in Dänemark
 Hundstrup (Svendborg Kommune), einen Ort in dieser Kirchspielsgemeinde